Fonteno – miejscowość i gmina we Włoszech

Osoby o tym nazwisku:
 Shawn Fonteno – amerykański raper i aktor